Kołodziąż est le nom de :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Mazovie
 Kołodziąż, village du powiat de Siedlce
 Kołodziąż, village du powiat de Węgrów